Bergedorf bezeichnet:

 den Hamburger Bezirk Bergedorf
 den Stadtteil Hamburg-Bergedorf im gleichnamigen Bezirk, früher die Stadt Bergedorf
 das Dorf Bergedorf (Ganderkesee), Kreis Oldenburg 
 den Ortsteil Bergedorf (Worpswede) der Gemeinde Worpswede, Kreis Osterholz 

Siehe auch:
 Bergdorf
 Bergendorf
 Bergsdorf (Begriffsklärung)
 Bergstorf